Chala (plaats), een census town in het district Kannur van de Indiase staat Kerala
 Chala (district), een district in de Peruaanse provincie Caravelí